HTS se može odnositi na:

 Visokopropusni skrining, , metod koji se koristi u procesu otkrivanja lekova
 Visokopropusno sekvenciranje, , tehnika za DNK sekvenciranje
 Hadza jezik, ISO 639-3 oznaka jezika koji se govori u Tanzaniji